Цуккарелло ():

 Цуккарелло — коммуна в Италии, в регионе Лигурия, провинция Савона.
 Цуккарелло, Матс (род. 1987) — норвежский хоккеист итальянского происхождения.